Mihai Bravu – község Romániában Giurgiu megyében
Mihai Bravu – község Romániában Tulcea megyében
Mihai Bravu – település Romániában, Bihar megyében